Prairieville puede referirse a:

 Prairieville, un área no incorporada ubicada en el condado de Hale en el estado estadounidense de Alabama;
 Prairieville, un lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Ascension en el estado estadounidense de Luisiana;
 Municipio de Prairieville, un municipio ubicado en el condado de Barry en el estado estadounidense de Míchigan;
 Municipio de Prairieville, un municipio ubicado en el condado de Brown en el estado estadounidense de Minnesota;
 Municipio de Prairieville, un municipio ubicado en el condado de Pike en el estado estadounidense de Misuri.